Balázs Kiss (né en 1972), athlète hongrois
Balázs Kiss (né en 1983), lutteur hongrois
Balázs Kiss (né en 1999), gymnaste hongrois